Az 1994-es női kosárlabda-világbajnokság a 12. volt a sportág történetében. Ausztrália négy városa, Adelaide, Hobart, Launceston és Sydney adott otthont a tornának 1994. június 2. és június 12. között.

A tornát Brazília nyerte. Ez volt az első olyan alkalom a női vb-k történetében, amikor nem az Egyesült Államok, vagy a Szovjetunió csapata nyert.

Lebonyolítás 
A 16 csapatot 4 darab, 4 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott tovább a középdöntőbe, a harmadik és negyedik helyezettek a 9–16. helyért játszhattak.

A középdöntőben a továbbjutott és a kiesett csapatok is újabb csoportokat alkottak, minden csoportból egy-egy csapat került azonos csoportba. A csoportokban újabb körmérkőzéseket játszottak. A négy középdöntő csoportból az első két helyezett jutott a elődöntőbe, ahonnan egyenes kieséses rendszerben folytatódott a torna, a harmadik és negyedik helyezettek az 5–8. helyért mérkőzhettek. Az alsó ágon a csoportok első két helyezettje a 9–12., a harmadik és negyedik helyezettek a 13–16. helyért játszhattak.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Középdöntő

E csoport

F csoport

A 9–16. helyért

G csoport

H csoport

Helyosztók

A 13–16. helyért

A 15. helyért

A 13. helyért

A 9–12. helyért

A 11. helyért

A 9. helyért

Az 5–8. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Elődöntők

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Jegyzetek

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1994-es férfi kosárlabda-világbajnokság

Világbajnokság N
1994